«Почётный сотрудник госбезопасности» — высшая ведомственная награда в органах госбезопасности СССР. Последние награждения этим знаком производились в 1991 году. За период существования награды ею отмечено 7 375 человек.

История

Почётный знак ВЧК-ГПУ 
Первой высшей ведомственной наградой в органах госбезопасности стал «Почётный знак ВЧК-ГПУ», утверждённый в июле 1923 года Коллегией ОГПУ. Хотя данный знак был учреждён к 5-летию органов ВЧК-ГПУ, он не считался юбилейной наградой, и награждения этим знаком производились до 1932 года включительно. Почти 800 человек стали его кавалерами. Награждённым знаком присваивалось звание «Почётный работник ВЧК-ГПУ». Знаком № 1 был награждён председатель ГПУ Феликс Дзержинский, № 2 — член Коллегии и начальник Восточного отдела ГПУ Яков Петерс, № 3 — начальник спецотделения при Коллегии ГПУ, начальник охраны В. И. Ленина А. Я. Беленький.

В ноябре 1932 года к 15-летию органов ВЧК-ОГПУ был утверждён новый нагрудный «Почётный знак ВЧК-ГПУ» в качестве высшей награды для органов и войск ОГПУ. Вручался он вплоть до 1940 года. Кавалеры этого знака также именовались «Почётными работниками ВЧК-ГПУ».

Заслуженный работник НКВД 
В 1940 году на смену званию «Почётный работник ВЧК-ГПУ» пришло звание «Заслуженный работник НКВД». Этим знаком награждались сотрудники органов и войск НКВД СССР, а также НКГБ СССР и органов СМЕРШ НКО СССР и СМЕРШ НКВМФ СССР после разделения Наркомата внутренних дел СССР на НКВД СССР и НКГБ СССР и преобразования Управлений Особых Отделов НКВД СССР в органы СМЕРШ.

Почётный сотрудник госбезопасности 
13 марта 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. В декабре 1957 года в связи с празднованием 40-летия ВЧК-КГБ был утверждён новый нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности» в целях поощрения генералов, офицеров и сержантов органов КГБ при СМ СССР, отлично выполняющих оперативные задания, проявляющих высокую бдительность, инициативу в работе и образцово соблюдающих воинскую дисциплину. Приказ об учреждении знака подписал Председатель КГБ генерал армии И. А. Серов. В положении о знаке отмечалось, что он «является наградой для особо отличившихся работников органов государственной безопасности». Последние награждения этим знаком производились в 1991 году.

Иные награды системы госбезопасности 
Существовали также памятные нагрудные знак «7 лет ВЧК-ГПУ Крыма» и «В ознаменование 10-летнего существования органов ВЧК-ОГПУ».

Галерея

Ссылки 
 Ведомственные награды ВЧК-КГБ
 http://www.a-lubyanka.ru/page/article/186 

Комитет государственной безопасности СССР
Почётные звания СССР